В отборочную группу 3 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Германия, Турция, Финляндия, Северная Ирландия и Молдова. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Германия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Турция получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
7 мячей
  Оливер Бирхофф

4 мяча
  Тайфур Хавутчу
  Хакан Шукюр

3 мяча
  Юнатан Юханссон
  Йоонас Колкка
  Миксу Паателайнен
  Марко Боде
  Ульф Кирстен
  Кристиан Циге
  Ариф Эрдем

2 мяча
  Игорь Опря
  Октай Дерелиоглу

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году